Gates se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bronwen Gates
 Gordon E. Gates
 Howard Elliott Gates
 Michael William Gates